Уништа могу бити:

 Уништа (Босанско Грахово), насељено мјесто у општини Босанско Грахово, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Уништа (Вишеград), насељено мјесто у општини Вишеград, Република Српска, БиХ